Jméno a příjmení František Navrátil má více nositelů:

 František Navrátil (kněz) (1788–1866) – český kněz, monsignore, děkan a farář v Přerově
 František Navrátil (politik) (1878–1954) – český a československý politik a poslanec za lidovou stranu
 František Navrátil (sochař) (1932–2012) – český sochař a amatérský entomolog
 Jan Sarkander Navrátil (1840–1899, vlastním jménem František Navrátil) – český kněz, mnich, básník, náboženský spisovatel a překladatel